

Anno 
 372 o 372 a.C.

Codici 
 372 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Geisei, nella prefettura di Kōchi, in Giappone

Matematica 
 372 – numero